Адам Беннигсен:
 Беннигсен, Адам Леонтьевич (1776—1816) — русский офицер, Георгиевский кавалер; полковник; № 2688; 4 октября 1813.
 Беннигсен, Адам Павлович (1882—1946) — русский офицер.